Couvron-et-Aumencourt és un municipi francès, situat al departament de l'Aisne, dins la regió dels Alts de França. L'any 1999 tenia 1.015 habitants.

Situació 
Couvron-et-Aumencourt es troba al centre del departament de l'Aisne.

Administració 
L'alcalde del municipi és Carole Ribeiro (2014-2020).

Història

Demografia

Llocs d'interès

Referències

Vegeu també 
 Llista de municipis de l'Aisne

Enllaços externs 

 Couvron-et-Aumencourt al lloc web de l'INSEE 
 Poblacions més properes a Couvron-et-Aumencourt
 Couvron-et-Aumencourt a WikiMapia

Municipis de l'Aisne